Coppa Intercontinentale 2002 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 2002 – edizione del torneo di hockey su pista
Coppa Intercontinentale 2002 – edizione del torneo di pallacanestro